Мейвор ():

 Мейвор, Джеймс — профессор политической экономии Университета Торонто.
 Мейвор, Фрейя — шотландская актриса.
 Осборн Генри Мейвор — шотландский драматург, известен под псевдонимом Джеймс Брайди.
 Мейвор, Элизабет (1927—2013) — британская писательница и биограф.

См. также 
 Мейвор Мур, Дора